Микропроцессорный комплект — набор микросхем — сам микропроцессор и микросхемы (обычные, или БИС) обеспечения его периферии.

 Микропроцессорный комплект серии КР580
 Микропроцессорный комплект серии К1801
 1801BMx
 Микропроцессорный комплект серии К1810
 Микропроцессорный комплект К1839
 Микропроцессорный комплект Z80

См. также 
 Чипсет